Bora steht für:

 Bora (Name), Vor- und Familienname – siehe dort zu Namensträgern
 Bora (Ethnie), indigene Gemeinschaft in Kolumbien, Südamerika
 Bora (Sprache), die Sprache der Ethnie Bora, eine Witoto-Sprache
 Bora (Gattung), Heuschreckengattung
 Bora (Initiation), Initiationsritual bei Aborigines in Australien
 Bora (Wind), Fallwind an der östlichen Adriaküste
 Bora-hansgrohe, deutsches Radsportteam

Technik:
 Bora-Klasse, Klasse russischer Raketenschiffe
 Maserati Bora, Automodell
 VW Bora, Automodell
 Bora Computer Gruppe, Handelsunternehmen im ICT-Bereich
 Bora Lüftungstechnik, deutscher Küchentechnikhersteller
 Walter Bora, tschechoslowakischer Flugmotor

Geografie:
 Bora Ale, Vulkanmassiv in Äthiopien
 Bora Bora, Atoll der Gruppe der Gesellschaftsinseln in Französisch-Polynesien, Süd-Pazifik
 Bora (Ialomița), Gemeinde in Rumänien
 Bora (Maubui), Nebenfluss des Maubui zum Tafara in Osttimor
 Bora (Sigi), Hauptort des indonesischen Regierungsbezirks Sigi

BORA steht für:
 Berufsordnung für Rechtsanwälte, Deutschland

Siehe auch:
 Deutschenbora, Wendischbora (Gemeindeteile)
 Borah (Begriffsklärung)
 Borra (Begriffsklärung)

Abkürzung